Il nome Ronaldo (varianti Ronaldinho e Ronaldão) può riferirsi a:

Onomastica
Ronaldo – variante del nome proprio maschile di persona Rinaldo

Persone 
 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro noto anche come Ronaldo (1985) – calciatore portoghese
 Ronaldo Luís Nazário de Lima (1976) meglio noto solo come Ronaldo – calciatore brasiliano
 Ronaldo Guiaro detto Ronaldo (1974) – calciatore brasiliano
 Ronaldo Moraes da Silva detto Ronaldo (1962) – calciatore brasiliano
 Ronaldo Pompeu da Silva meglio noto come Ronaldo (1990) – calciatore brasiliano
 Ronaldo Soares Giovanelli detto Ronaldo (1967) – calciatore brasiliano
 Ronaldo Vieira – calciatore guineense naturalizzato inglese

Altro 
 Ronaldo – film-documentario del 2015 sulla vita e la carriera del calciatore Cristiano Ronaldo

Pagine correlate 
 Rinaldo (disambigua)